Резолю́ция Сове́та Безопа́сности ООН № 188 была принята 9 апреля 1964 года после жалобы Йеменской Арабской Республики на воздушные удары британских ВВС по их территории 28 марта. Совет выразил беспокойство по поводу действий в Харибе, и по меньшей мере 40 других столкновений, которые произошли в этой области. В ответ на это Великобритания обвинила Йемен в нарушении воздушного пространства Федерации Южной Аравии.

Совет Безопасности уговаривал ЙАР и Великобританию проявлять максимальную сдержанность во избежание возможных конфликтов и просила Генерального секретаря оказать посредничество решении вопрос мирными способами.

Резолюция была принята девятью голосами, в свою очередь Великобритания и США воздержались.

Примечания

Ссылки 
 

1960-е годы в Йемене
Резолюции Совета Безопасности ООН, связанные с Великобританией
Апрель 1964 года
1964 год в Великобритании